Burt kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Burt (Iowa)
Burt (Michigan)

of naar:
 Heinz Burt, Brits basgitarist en zanger